Miler Ramírez (Bogotá, 1955) es un pintor y galerista colombiano.

Biografía 
Realizó estudios de diseño gráfico en la Universidad Nacional de Colombia donde inició su exploración en las artes plásticas y profundizó su  interés en la pintura, posteriormente durante los años 80 fue profesor del Instituto departamental de bellas artes del Valle del Cauca (Cali, Colombia) en el que además de impartir talleres de arte, lideró actividades de gestión cultural.  Migró a Berna (Suiza) en el año 1985, donde se estableció como pintor independiente y a través de su off-space Peripherie Arts  ha mentenido una activa agenda de exposiciones en Europa y América, promoviendo el arte y los artistas latinoamericanos en Suiza.

Obra 
La obra de Ramírez abarca pintura y performance a través de luces, música y movimiento, siendo la danza;  el rito;  la música y el color los principales protagonistas. Como principales influencias de su obra se encuentra el expresionismo abstracto, el action painting, el acid jazz, el Hip Hop y el arte urbano. Para el artista el centro de interés es el gesto o movimiento de pintar «pintura gestual». La obra, nace del acto de pintar un gesto espontáneo. Es un tipo de automatismo que plasma el estado físico y psíquico del pintor. De esta manera, elimina los límites tradicionales entre el pintor y la pintura, ligando la acción de pintar con la biografía del artista.

Dentro de sus obras más reconocidas, se encuentran las series Flourescent vibrations (1993), Fluoreszierender Tanz (1999), donde en conjunto de tintas, oleos, y acrílicos, elaboró obras que con exposición a luz negra, revelan una experiencia visual alternativa en la oscuridad. 

Desde 1996 fundó un espacio de fomento y promoción del arte latinoamericano en Suiza, Peripherie Arts Off-Space (Stufenbau, Ittigen, Suiza). La galería organizó exposiciones de arte contemporáneo durante 14 años en un espacio habitacional; y desde el 2010 bajo el concepto de arte ambulante, ha llevado a los residentes de Suiza su obra y la de múltiples artistas latinoamericanos, organizando exposiciones en diferentes locaciones. 

Peripherie Arts organiza hasta 6 exposiciones anuales de pintura, fotografía, escultura, performance y video. Su objetivo es ofrecer una plataforma a los artistas garantizando que el arte llegue a todas y todos los niveles de la sociedad. El proyecto principal es  “Kunst für alle. Brot für alle. Familien für alle” con el cual se ha promovido la democratización del arte usando como plataforma las exposiciones itinerantes

Exposiciones 
 
 1987. Couleurs deféndues, Université de Nëuchatel, CH
 1987. Weihnachtsausstellung, Kunsthalle, Bern, CH.
 1988.  Weihnachtsausstellung, Kunsthalle, Bern, CH.
 1988. Dance and Fashion, Galerie Righetti, Muri, CH. 
 1989. Maison de la Cultire, le Grütli, Genf. CH. 
 1990. Weihnachtsausstellung, Kunsthalle, Bern, CH.
 1991. Wintertanz, Galerie Bürki, Bern, CH
 1991. Galerie Feusisberg, Feusisberg, CH. 
 1991. Danse et movement. ONU, Genf. CH. 
 1991. Androgynes fest. Credit Suise, Bern. CH
 1992. Danse translucide, Galerie Vecteur, Genf, CH
 1992. Taxcard Kunst zum sammeln, Cash, Basel, CH. 
 1992. Acid jazz reflex, stufenbau, Ittigen. CH
 1992 Die Zeit im stillstand in Acid Jazz, Art Cafe Bern, CH. 
 1993 Moscow in acid jazz, Sadko Arcade, R. 
 1993 Flourescent vibrations, Art Hall. Andorra
 1993 Luxurious dance, Galerie Ex Oriente Lux, Istambul, TR. 
 1994 Dance Ethno, Gallery Leo, Cape Town, South Africa. 
 1995. Gurten Forum. Galerie Righetti, Muri, CH. 
 1996 Ritual Dance, Stufenbau, Ittigen, CH. 
 1996 Tanz und Theater, Dampfzentrale, Bern, CH. 
 1996. Dialog und Kunst, Kornschütte, Luzern, CH. 
 1997. Ethno Tanz, Stufenbau, Ittigen, CH. 
 1997. Dialogue, Mussé Olympique, Laussane, CH. 
 1998. Danza Mixta, Galeria de Arte espacio, Bogotá. COL.
 1998. Ethno Tribal, Europa Art. Genf. CH. 
 1999. Fluoreszierender Tanz, Galerie Zähringer, Bern, CH. 
 2000. Ambiente Groove, Stufenbau, Ittigen, CH. 
 2002. Kunstauktion, shedhalle, Zurich, CH
 2003. Codex eroticus, Stufenbau. CH. 
 2004. Circulo Donatello, Firenze, IT. 
 2005. Plaisirs diaboliques, Stufenbau. CH.
 2009. Im volks mund swiss art fluorecent, Polaris, Zurich. CH 
 2010. Summer edition Berner Fachhochschulen, Bern. CH.  
 2011. Latinoamerikanische kunstler aus Bern. El sabor del mango y el color de la naranja. Bern. CH.  
 2012. Zeit dimensionen art un work. Stufenbau. Ittigen. CH 
 2013. Visionen von pilger.  Stampbach, sheune.  
 2014. Die kleine dokumento von Bern. Off space tomental, Muri, CH.  
 2015. Das kleine fest, Stufenbau Kultur. Ittigen, CH.  
 2016. Acide Flourescent, Werkraum Godula Buchholz. Germany.  
 2017. Proyecto Kunst Für Alle. Schlosspark Boll, CH.  
 2018. A streetcar named desire. Art project Kelly Fisher. Bern. CH.  
 2019.  Off space, Beatrice Pulver, Ittigen, CH 
 2020. Proyecto Kunst Für Alle. Arts Outlet, Vevey, CH.

Galería

Referencias 

 https://berna.consulado.gov.co/node/news/13891/embajada-suiza-acompano-los-artistas-colombianos-que-participan-la-exposicion
 https://www.colombianosune.com/noticia/exposicion-artista-colombiano-miler-ramirez-berna-suiza
 https://www.swissinfo.ch/spa/-1-2-3-4--pintores-colombianos-en-suiza-/804116
 https://www.zangbieri.ch/kolumbien.html
 https://www.puntolatino.ch/arte/arte-entrevistas-y-notas/8217-2015-arte
 http://www.werkraum-buchholz.com/en-miler-ramirez.html
 https://suiza.embajada.gov.co/node/news/11190/la-embajada-colombia-asistio-al-tercer-foro-internacional-artistas-latinoamericanos
 https://www.ensuite.ch/pdfs/ausgaben08/artensuite_09_08.pdf
 http://artemonaco.com/web/en/exhibitor_details/66

Artistas de Bogotá